Чемпіонат Шотландії з футболу 2010-11 у Прем'єр-лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії. Це 114-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул втретє поспіль здобув «Рейнджерс».

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

1 — 22 тури

23 — 33 тури

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Селтік взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Шотландії 2010—2011.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

  

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2010-11
Шотландія
Шотландія
2010 у британському спорті
2011 у британському спорті